Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro (San Paolo)
Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro da Fortaleza
Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro do Oeste
Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro do Sul (Acre)
Cruzeirensi – abitanti di Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul)